Ortenstein kann sich auf folgende Bauwerke beziehen:

 Burgruine Ortenstein, Burgruine in Meran in Südtirol
 Schloss Ortenstein, Burganlage im Domleschg in Graubünden